Mentat může být:

 Mentat – fiktivní postava, lidský počítač, ve sci-fi sérii Duna od Franka Herberta.
 Mentat (software) – komerční preprocesor a postprocesor výpočetního programu Marc (Metoda konečných prvků).
 Mentat (programování) – macro dataflow extension programovacího jazyka C++. 
 aj.